Osvaldo Cruz kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Osvaldo Cruz (ort), São Paulo, 
 Osvaldo Cruz (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar